Ростовский автобус — система автобусного пассажирского городского транспорта в городе Ростов-на-Дону. Весь городской автотранспорт представлен автобусами большой, средней и малой вместимости. По состоянию на август 2021 года насчитывается 87 городских маршрутов, большинство из которых обслуживаются автобусами большой и средней вместимости.

Из истории автобусного движения Ростова-на-Дону 
В 1959 году в Ростове-на-Дону действовало 15 автобусных маршрутов, которые обслуживались одним автотранспортным предприятием — автоколонной №24.

Перечень автобусных маршрутов на 1959 год: №1. Рабочий городок — Военвед, №1-а. Рабочий городок — Нефтекачка, №2. Рабочий городок — улица Сигнальная, №3. Рабочий городок — Санаторий, №4. Центральный рынок — Нижне-Гниловская, №5. Центральный рынок — Дачный посёлок, №6. Рабочий городок — Зоопарк, №7. Агентство гражданского воздушного флота — Аэропорт, №7-а. Будённовский проспект — площадь Карла Маркса (летом ходил от речного порта по набережной), №8. Площадь Карла Маркса — Стройплощадка (возле аэропорта), №9. Новопоселенский рынок — посёлок Первомайский, №10. Лендворец — Западный посёлок, №14. Ростсельмаш — посёлок Орджоникидзе-1, №21. Ростсельмаш — посёлок Орджоникидзе-2, №26. Завод Красный Аксай — посёлок Фрунзе.

В 1964 году в городе работало 16 городских автобусных маршрутов: №1. Рабочий городок — Таганрогское шоссе, №1-а. Рабочий городок — Нефтекачка, №2. Рабочий городок — улица Нариманова, №3.Завод Красный Аксай — посёлок Фрунзе, №4. Центральный рынок — Нижне-Гниловская, №5. Центральный рынок — Дачный посёлок — заводоуправление Ростсельмаша, №6. Рабочий городок — Зоопарк, №7. Агентство гражданского воздушного флота — Аэропорт, №7-а. Вокзал —Аэропорт, №8. Площадь Карла Маркса — Александровка, №9. Рабочий городок — Новопоселенский рынок — посёлок Первомайский, №10. Лендворец — Западный посёлок, №11. Ростсельмаш — посёлок Орджоникидзе-1, №12. Ростсельмаш — посёлок Орджоникидзе-2, №13. Ростсельмаш — посёлок Орджоникидзе-3, №15. Речной порт — Центральный рынок — Ярмарка.

Уже через 15 лет, в 1979 году в Ростове-на-Дону маршрутная сеть городских автобусов выросла втрое. Общее количество регулярных городских автобусных маршрутов составляло 43. Основные маршруты городских автобусов отправлялись от крупнейших транспортных узлов конечных остановок, таких как: Центральный рынок (14 маршрутов), пос. Сельмаш (11 маршрутов), Главный вокзал (5 маршрутов) и Рабочий городок (5 маршрутов). Все отдалённые микрорайоны города, где отсутствовали маршруты городского электротранспорта были связаны автобусными маршрутами.

В конце 1990-х годов в городе имелось 82 автобусных маршрута, из которых 7 были маршрутными такси (№30, 35, 38, 47, 53, 60 и 68). Также, имелось 13 автобусных экспресс маршрутов: №45 «Ц. Рынок»— «ул. Старотовая», №56 «Сельмаш»— «пл. Добровольского», №57 «Ц. Рынок»— «Колузаево», №59 «Ц. Рынок»— «Сельмаш», №62 «Главный ж.д. вокзал»— «Аэропорт», №72 «Ц. Рынок»— издательство «Молот», №74«Часовой завод»— «ГПЗ-10», №77«Ц. Рынок»— «пл. Добровольского», №80«Главный ж.д. вокзал»— «Александровка», №84 «Сельмаш»— «пл. Королёва», №85 «Ц. Рынок»— «Стройгородок», №91«Главный автовокзал»— «Стартовая ул.», №92 «Ц. Рынок»— «пос. Чкалова». На всех экспресс маршрутах эксплуатировались автобусы большой и очень большой вместимости («гармошки»).

Компании-перевозчики 
Перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах Ростова-на-Дону осуществляют 14 транспортных компаний: МУП МТК "Ростовпассажиртранс" (РМПАТП-5 и РМПАТП-6), МУП "РТК", ЗАО "АТП-5", ООО ТК "Авто-Лайн", ООО "ИПОПАТ-Юг", ООО "Авто-Сити", ООО "ЮТК Крым", ООО "Янтарь-1", ООО "ТрансЭкспорт", ООО "Автоколонная 1559", ООО "Янтарь-1. Автоколонна-1", ООО "Карат", ООО «Легион-АвтоТранс».

Подвижной состав 

В соответствии с новой маршрутной сетью количество подвижного состава составит 1280 единиц автобусов большой, средней и малой вместимости. Число больших автобусов составляет 552 единицы. Муниципальный автобусный транспорт МУП РТК "Ростовпассажиртранс" имеет следующую четырёхзначную гаражную нумерацию - 5*** и 6***, соответствующую паркам приписки подвижного состава.

С 1 июля 2019 года весь подвижной состав городского общественного транспорта – 1466 единиц оснащен новым терминальным оборудованием, обеспечивающим использование всех инструментов безналичной оплаты проезда.

Галерея

Стоимость проезда 
С 13 ноября 2021 года стоимость проезда на городских автобусных маршрутах Ростова-на-Дону составляет 32 рубля при оплате наличными водителю при входе, оплата по транспортной карте — 29 рублей, а любой банковской картой стоимость проезда  — 30 рублей, для школьников и пенсионеров, не имеющих льгот, оплата составляет 14 рублей 50 копеек при оплате именной социальной транспортной картой. Льготные категории граждан федерального и местного уровней  пользуются правом бесплатного проезда при наличии единого проездного талона установленного образца. Стоимость единого социального проездного билета на один месяц составляет 287 рублей (с 1 февраля 2021 года).

МУП МТК «Ростовпассажиртранс» осуществляет продажу проездных билетов. В 2020 году стоимость проездных билетов (на один месяц) на неограниченное число поездок для юридических и физических лиц составляет 1657 рублей. Для студентов действует льготная цена – 1184 рублей. Месячный проездной билет действует только на автобусных маршрутах,  обслуживаемых МУП МТК «Ростовпассажиртранс» (№3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8, 16, 16а, 20, 22, 28, 33, 34, 34а, 35, 36, 39, 42, 71, 78, 90).

См. также 
 Ростовский трамвай
 Ростовский троллейбус

Ссылки 
 Список маршрутов автобусов на официальном сайте администрации города
 Портал городского, пригородного и междугороднего транспорта Ростова-на-Дону
 Транспортный портал Ростова-на-Дону
 Подвижной состав и маршруты
 Фотографии

Примечания 

Автобусные системы России
Автобус